Срби у Угарској је термин који се користи да означи Србе који су живели у административном оквиру бивше Краљевине Угарске (данас је овај простор у саставу више држава). За детаљније информације о Србима у Угарској погледати чланке: 
 Срби
 Срби у Мађарској
 Срби у Хрватској
 Срби у Румунији
 Срби у Словачкој

Угарска